Бусико (Boucicault):
 Жан II ле Менгр по прозвищу Бусико (1366—1421) — французский военный деятель времен Столетней войны, маршал, путешественник.

 Бусико, Дайон (Дионисиус Ларднер Бусико, 1820—1890) — американский актёр и драматург ирландского происхождения.
  (1859—1929) — английский актёр.
 Бусико, Нина (1867—1950) — английская актриса.